Federica Sanfilippo (ur. 24 października 1990 w Vipiteno) – włoska biathlonistka, reprezentantka kraju w zawodach Pucharu Świata oraz na mistrzostwach świata. Zwyciężczyni zawodów Pucharu IBU.

Osiągnięcia

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa Świata

Mistrzostwa Europy

Mistrzostwa świata juniorów

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Zwycięstwa drużynowe w zawodach

Miejsca na podium indywidualnie

Miejsca na podium drużynowo

Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata

Puchar IBU

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium chronologicznie

Linki zewnętrzne 
 
 

Urodzeni w 1990
Włoskie biathlonistki